Mikołaj Russocki (1491-1548) – kasztelan biechowski
 Mikołaj Russocki (1745-1818) – cześnik krakowski, poseł na Sejm Czteroletni